

Ледниця-Ґурна — село у гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства.

Ледниця — село, громада округу Пухов, Тренчинський край.
 Ледниця — права притока Вагу.
 Ледниця — залишки замку у Білих Карпатах.